Нойон Давид Цанджинович Тунду́тов ( — ) — калмыцкий князь, член I Государственной думы от Астраханской и Ставропольской губерний, крупный землевладелец.

Биография 
Окончил Лицей в память цесаревича Николая (1879), затем слушал лекции в иностранных университетах.

Был членом Конституционно-демократической партии. В 1906 году был избран членом Государственной думы от кочевых племен Астраханской и Ставропольской губерний, вошел в конституционно-демократическую фракцию. Состоял членом аграрной комиссии.

Семья 

 Жена — Эльзята Бегалиевна Тундутова (урождённая Онкорова).  Выпускница Смольного института благородных девиц, была членом Русского географического общества.
 Сын Данзан (1888—1923) — воспитанник Пажеского корпуса, участник Первой мировой войны и Белого движения, один из основателей Астраханской армии.

Источники 
 Календарь Императорского Лицея в память Цесаревича Николая на 1894—95 учебный год. — М.: Унив. тип., 1894. — С. 396.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917 Москва: РОССПЭН, 2008.

Примечания 

Персоналии:Калмыкия
Выпускники Катковского лицея
Кадеты
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Тундутовы